Au coin ! est le deuxième album de la bande dessinée L'Élève Ducobu, scénarisé par Zidrou et dessiné par Godi. Il est publié le .

Synopsis 
Ce n'est pas en comptant les mouches au plafond que l'on devient fort en maths… C'est qu'il faut être drôlement débrouillard pour réussir à se soustraire au doigt interrogateur de l'instituteur et à l'humiliation du bonnet d'âne ! Et cette Léonie qui déteste les copieurs ! Alors, les réponses qu'il n'a pas pu voler à sa voisine, Ducobu les invente. Mal lui en prend car, bien que très fertile, son imagination lui joue souvent de vilains tours et ses traits de génie échouent régulièrement «au coin» !

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 L'élève Ducobu
 Ducobu
 Léonie Gratin

Liens externes 
 L'album N°2 sur le site de l'éditeur

Album de L'Élève Ducobu
Album de bande dessinée sorti en 2002